Рикардо Даниел Бертони е бивш аржентински футболист, играл като дясно крило.

Клубна кариера 
Бертони започва да играе за Килмес в аржентинската втора дивизия през 1972 г. Година по-късно вече е част от първодивизионния Индепендиенте, където си партнира с легендата на клуба Рикардо Бочини, печелейки няколко международни и едно национално отличие. През 1978 г. преминава в испанския Севиля.

В годините от 1980 г. до 1987 г. играе успешно в няколко италиански клуба.

Национален отбор 
Между 1974 г. и 1982 г. Бертони играе 31 пъти за страната си, като участва на две световни първенства – 1978 г. и 1982 г. Във финалния мач на мондиала в Аржентина е автор на третия гол в холандската врата при победата с 3:1, донесла и първата световната титла на гаучосите.

Статистика за кариерата

Клубна

Национална

Външни препратки 
 www.rsssf.com
 www.national-football-teams.com

Аржентински футболисти
Футболисти на Индепендиенте
Футболисти на ФК Севиля
Футболисти на Фиорентина
Футболисти на ССК Наполи
Футболисти на Удинезе
Родени в Баия Бланка